Asagumo (1938), un navire
 Asagumo (rover), un rover lunaire